Kostajnica (niem. Castanowitz) – miasto nad rzeką Uną po raz pierwszy wzmiankowane w 1240 roku. W 1788 roku z rąk cesarza Józefa II miasto otrzymało status wolnego miasta królewskiego.

Miasto znacznie ucierpiało podczas wojny w Chorwacji. Znaczną część chorwackiej ludności wysiedliły lub zabiły serbskie oddziały partyzanckie w 1991 roku, po czym miasto włączono do Republiki Serbskiej Krajiny. W sierpniu 1995 roku Kostajnicę ponownie włączono do Chorwacji, jednocześnie ustalając granicę pomiędzy Chorwacją a Bośnią i Hercegowiną na rzece Unie. Tym samym fragment miasta znalazł się za granicą państwową. Chorwacką część przemianowano na Hrvatską Kostajnicę, zaś części bośniackiej, w trakcie wojny w Bośni, nadano nazwę Srpska Kostajnica. Dopiero po interwencji Wysokiego Przedstawiciela oficjalną nazwę skrócono do drugiego członu. Miasto po stronie bośniackiej określane jest także jako Bosanska Kostajnica.

 Kostajnica – część bośniacka,
 Hrvatska Kostajnica – część chorwacka.

Historia Bośni i Hercegowiny
Historia Chorwacji
Nieistniejące miasta